Ким Мину:
 Ким Мин У (род. 1979) — корейский бейсболист.
 Ким Мин У (1986—2007) — корейский фигурист.
 Ким Мин У (род. 1990) — корейский футболист.